Il singolare  del Volkswagen Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Ruben Bemelmans ha vinto l'ultima edizione del torneo nel 2009 e ha battuto in finale Dominik Meffert 6–7(8), 6–4, 6–4.

Teste di serie

 Daniel Brands (primo turno)
 Gilles Müller (primo turno)
 Olivier Rochus (primo turno)
 Jesse Huta Galung (secondo turno, ritiro)

  Steve Darcis (secondo turno)
  Andreas Beck (secondo turno)
  Aleksandr Kudrjavcev (primo turno, ritiro)
  Ilija Bozoljac (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Volkswagen Challenger 2011
ATP Challenger Tour 2011